Iglesia de San Salvador o cualquiera de sus variantes (Iglesia del Salvador, del Santísimo Salvador, del Divino Salvador, del Divino Salvador del Mundo, o del Santísimo Cristo Salvador) es el nombre de varias iglesias cuya advocación se refiere a Jesucristo (bajo el título de «Divino Salvador del Mundo»). En excepcionales ocasiones puede referirse a san Salvador de Horta, confesor, santo católico cuya festividad se celebra el 18 de marzo.

Iglesias  
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania
Iglesia del Salvador, en la ciudad de Duisburgo

en Bélgica
 Catedral de San Salvador, en la ciudad de Brujas;

en Chile 
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Limaxiña;

en Dinamarca 
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Copenhague;

en El Salvador 
 Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo, en la ciudad de San Salvador;

en España 
 Catedral de San Salvador de Oviedo (Asturias).
 Catedral del Salvador de Ávila.
 Sacra Capilla del Salvador, Úbeda (Jaén).
 Iglesia del Divino Salvador, en la localidad de Cortegana, Huelva;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Agüero, Huesca;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Ariño, Teruel;
 
 Iglesia de Nuestro Señor y Salvador, en la localidad de Ayamonte, Huelva;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C.), en la localidad de Belver de los Montes, Zamora;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Burriana, Castellón;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Calzadilla de los Barros, Badajoz;
 Iglesia de El Salvador, en la ciudad de Caravaca de la Cruz, Murcia;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C. 13/04/1983), en la localidad de Carmona, Sevilla;
 Iglesia de San Salvador (BIC 30/10/1991), en la localidad de Cifuentes (Guadalajara);
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Cocentaina, Alicante;
 Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos (B.I.C. 09/01/2001), católica, en Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de El Salvador, en la ciudad de Cuenca, Cuenca;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Ejea de los Caballeros, Zaragoza;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C. 04/01/1975), en la localidad de Escacena del Campo, Huelva;
 Iglesia del Salvador, en la localidad de Fontihoyuelo, Valladolid;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Fuentes (Villaviciosa), Asturias;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C.), en la localidad de Fuentepelayo, Segovia;
 Iglesia de El Salvador, en la ciudad de Granada, Granada;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Guetaria, Guipúzcoa;
 Iglesia Colegial de Nuestro Señor San Salvador (B.I.C.), en la localidad de Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Luesia, Zaragoza;
 Iglesia de San Salvador de Palat del Rey (B.I.C.), en la localidad de León, León;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Majadas de Tiétar, Cáceres;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Mota del Marqués, Valladolid;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Muchamiel, Alicante;
 Iglesia de San Salvador (Leganés) en la localidad madrileña de Leganés; 
 Iglesia de El Salvador (B.I.C. 26/01/1979), en la localidad de Pedroche, Córdoba;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Plasencia, Cáceres;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Poliñá/Polinyà, Barcelona;
 Iglesia de San Salvador (B.I.C.), en la localidad de Pozancos (Aguilar de Campoo), Palencia;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Priesca (Villaciosa), Asturias;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Sagunto, Valencia;
 Iglesia de San Salvador (B.I.C.), en la localidad de San Salvador de Cantamuda (La Pernía), Palencia;
 Iglesia del Salvador, en la ciudad de Segovia, Segovia;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C.), en la localidad de Sepúlveda, Segovia;
 Iglesia del Divino Salvador (B.I.C. 05/02/1985), en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Soria, Soria;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Talavera de la Reina, Toledo;
 Iglesia de El Salvador, en la ciudad de Toledo, Toledo;
 Iglesia de El Salvador (B.I.C.), en la localidad de Toro, Zamora;
 Iglesia de San Salvador de Valdediós, en el municipio de Villaciosa, Asturias;
 Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador, en la ciudad de Valencia, Valencia;
 Iglesia del Santísimo Salvador, en la ciudad de Valladolid, Valladolid;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Villaspesa, Teruel;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Zucaina, Castellón;
 Iglesia del Salvador, en la ciudad de Jaén, Jaén;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Irurita, Navarra;
 Iglesia de San Salvador, en la localidad de Sangüesa, Navarra;
 Iglesia de El Salvador, en la localidad de Viveda, Cantabria;
Iglesia de El Salvador, en la localidad de Béjar, Salamanca;
Iglesia de El Salvador, en la localidad de Pasarón de la Vera, Cáceres;
Iglesia de El Salvador, en la ciudad de Burgos, Burgos;

en Georgia 
 Iglesia del Salvador, en la ciudad de Mestia;

en Italia 
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Venecia;
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Lucca;

en Kosovo
 Iglesia de Cristo Salvador, en la ciudad de Pristina;
Iglesia del Divino Salvador, en la ciudad de Prizren;

en México 
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Matehuala;

en Portugal 
 Iglesia del Salvador, en la freguesia de Aveleda;

en Rusia 
 Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, ortodoxa, en la ciudad de San Petersburgo;

en Turquía 
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Estambul;

en Ucrania 
 Iglesia de San Salvador, en la ciudad de Berestovo, Kiev;